Nightmare:

 Музыкальная группа
 Nightmare — японская вижуал-кей-группа.
 Nightmare — французская пауэр-метал-группа.
 Nightmare of You — американская группа, исполняющая свои песни в жанре инди-рок.

Альбомы
 Nightmare — 5-й студийный альбом Avenged Sevenfold.
 Nightmare — 7-й студийный альбом японской группы Nightmare.

Песни
 «Nightmare» — песня американской группы Avenged Sevenfold, выпущенная как первый сингл их пятого студийного альбома Nightmare.
 «Nightmare (сингл Deuce)» — сингл американского рэпера Deuce.
 «Nightmare» — песня американской певицы Halsey.